Dolfīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zohūābād, ort, Khuzestan, 
 Dolfīyeh (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar